Port-Manech (Frankrijk) - plaats in het departement Finistère, Frankrijk
 Port-Manech (Moret) - schilderij van Henry Moret